Перевезенцев — русская фамилия; имеет женскую форму Перевезенцева.

 Известные носители 
 Перевезенцев, Алексей Петрович (1907 — ?) — советский государственный и партийный деятель, делегат XVIII съезда ВКП(б) и XVIII партконференции.
 Перевезенцев, Игорь Юрьевич (род. 1965) — советский и российский футболист и тренер.
 Перевезенцев, Пётр Юльевич (род. 1962) — российский график, художник книги и поэт.
 Перевезенцев, Сергей Вячеславович (род. 1960) — русский историк и философ, писатель, публицист.
 Перевезенцев, Юлий Юльевич (род. 1938) — советский и российский художник. См. также